Slither (filme), um filme americano de 2006

Música 
 Slither (canção), uma canção da banda Velvet Revolver
 Slither, uma canção do álbum ReLoad da banda Metallica
 Slither (álbum), um álbum da banda Earth Crisis

Desambiguação